Gonder peut faire référence à:
 une autre orthographe de Gondar, une ville d'Éthiopie
 Fernand Gonder (1883-1969), un athlète français, premier spécialiste du saut à la perche en bambou